Сумеркин, Александр Евгеньевич (1942—2006) — российско-американский переводчик, критик и редактор.
 Сумеркин, Виктор Васильевич (1933—2019) — российский тромбонист, народный артист Российской Федерации (2004).